Sky 2 – kanał telewizyjny w Wielkiej Brytanii i Irlandii, przeznaczony głównie dla starszych widzów.

Historia 
Kanał powstał 1 września 1996 jako dopełnienie dla Sky One. Emitowano na niej kreskówki, programy rozrywkowe i inne programy. 31 sierpnia 1997 stację wyłączono, lecz 1 stycznia 1998 stacja wróciła. W nowej ramówce stacji znajdowały się programy takie jak: rozrywkowe, filmy i seriale oraz kreskówki. 

Brytyjskie stacje telewizyjne
Anglojęzyczne stacje telewizyjne
en:Sky 2